Домонтович:

 Домонтович В. (псевдонім Петрова Віктора Платоновича) ( 1894–1969) — український письменник, літературний критик, археолог та етнограф.
 Домонтович Михайло Олександрович (справжнє прізвище Злобінцев) (1885–1933 ?) — математик, викладач, поет, бандурист.
 Домонтович Михайло Олексійович ( 1830–1902) — російський генерал від інфантерії, військовий історик.
 Домонтович Олександра Михайлівна (після одруження — Коллонтай ) ( 1872–1952) — радянський політичний діяч, перша у світі жінка-посол, учасниця міжнародного жіночого руху, публіцист, дипломат.

Див. також 
 Домонтовичі — український шляхетський рід.

Українські прізвища